Die Fachzeitschrift Automobil Industrie veröffentlicht jährlich eine Liste der weltweit umsatzstärksten Automobilzulieferer. Bei Firmen, die keine reinen Automobilzulieferer sind, werden lediglich die Automobilzulieferer-Sparten berücksichtigt.

Übersicht 
Umsatzentwicklung der fünf größten Automobilzulieferer (2014–2021)

Liste der größten Automobilzulieferer 2021

Liste der größten Automobilzulieferer 2019 & 2020

Liste der größten Automobilzulieferer 2018

Liste der größten Automobilzulieferer 2017

Liste der größten Automobilzulieferer 2016

Liste der größten Automobilzulieferer 2015

Liste der größten Automobilzulieferer 2014

Weblinks 
 Bericht auf Handelsblatt Online über die größten deutschen Automobilzulieferer und ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung, abgerufen am 5. Juli 2018
 Studie zu den 86 Top-Automobilzulieferern weltweit, abgerufen am 4. Juli 2018

Einzelnachweise 

Automobilzulieferer
!
Automobilzulieferer, grosste